Ostrów Tumski (zwrot znaczący "wyspa katedralna", ze staropolskiego ostrów – "wyspa" i niemieckiego dom – "katedra") może oznaczać jedną z tych części polskich miast:
 Ostrów Tumski w Głogowie – historyczna dzielnica Głogowa
 Ostrów Tumski w Poznaniu – wyspa i część Poznania
 Ostrów Tumski we Wrocławiu – najstarsza część Wrocławia